Мамочка:
 «Мамочка» () — американский фильм 1995 года. 
 «Мамочка» () — канадский фильм 2014 года.
 «Мамаша» (или «Мамочка»; ) — американский комедийный телесериал.

См. также